Fort Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Fort Island (Florida)
 Fort Island (Lincoln County, Maine)
 Fort Island (Washington County, Maine)
 Fort Island (North Carolina)
 Fort Island (Rhode Island)